Са́ймон () — английское мужское имя и фамилия.

Имя 
См.

Фамилия 
 
 Саймон, Герберт (1916—2001) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Саймон, Джеймс Энтони (более известен как Blockhead) — американский хип-хоп-продюсер и диджей.
 Саймон, Джозетт (род. 1960) — английская актриса театра, кино и телевидения.
 Саймон, Джон (ок. 1675–1751) — английский гравёр-меццотинтист французского происхождения. 
 Саймон, Джон (1816—1904) — английский учёный-медик.
 Саймон, Джон (1873—1954) — английский государственный деятель, 1-й виконт Саймон Стекпол-Элидорский.
 Саймон, Джордж (род. 1942) — тринидадский легкоатлет.
 Саймон, Дон (род. 1960) — новозеландский гребец.
 Саймон, Дэвид (род. 1960) — американский журналист, сценарист и продюсер.
 Саймон, Карли (род. 1945) — американская поп-исполнительница, певица и автор песен.
 Саймон, Клифф (1962—2021) — южноафриканский спортсмен и актёр телевидения.
 Саймон, Крис (род. 1972) — канадский хоккеист.
 Саймон, Майлз (род. 1975) — американский баскетболист.
 Саймон, Мэри (род. 1947) — канадская телеведущая и дипломат.
 Саймон, Мэтт (род. 1986) — австралийский футболист.
 Саймон, Нил (1927—2018) — американский драматург и сценарист.
 Саймон, Пол (род. 1941) — американский рок-музыкант, поэт и композитор.
 Саймон, Соломон (1895—1970) — американский публицист, литературовед, детский писатель.
 Саймон, Сэм (1955—2015) — американский телепродюсер и сценарист.
 Саймон, Тарин (род. 1975) — американский фотограф.
 Саймон, Уильям Эдвард (1927—2000) — американский политик, 63-й министр финансов США, предприниматель, филантроп.
 Саймон, Уолт (1939—1997) — американский баскетболист.
 Саймон, Франческа (род. 1955) — американская писательница.
 Саймон, Фрэнсис (1893—1956) — немецкий и британский физик.
 Саймон, Эбби (1920—2019) — американский пианист.
 Саймон, Юджин (род. 1992) — английский актёр и фотомодель.

Прочее 
 «Саймон» — электронная игра конца 1970-х — начала 1980-х годов.
 «Саймон» — винтовочная граната.
 Саймон — кличка известного кота, кавалера медали Марии Дикин.

См. также 
 Кот Саймона — серия мультфильмов, созданная английским аниматором Саймоном Тофилдом
 Симон
 Simon
 Саймонтон

Примечания